Читець:

 Читець (артист) — артист, спеціальністю якого є публічне художнє читання літературних творів.
 Читець (клірик) — під час християнського богослужіння читає тексти Священного Письма.
 «Читець» — роман Бернхарда Шлінка.
 «Читець» — фільм Стівена Долдрі за однойменним романом.

Примітки